Michel Haas peut désigner :
 Raymond-Michel Haas (1912-1981), médecin français, fondateur du service d'alcoologie de l'hôpital de Saint-Cloud
 Michel Haas (1934-2019), peintre, graveur et illustrateur français
 Michel Haas (né en 1952), écrivain français, chercheur dans le domaine de la paléoanthropologie